Green je priimek več oseb:
 Cecil Green, ameriški dirkač
 Dorothy Green, ameriška tenisačica
 Emma Green, švedska atletinja
 George Green, angleški matematik in fizik
 Gerald Green, ameriški pisatelj, scenarist in novinar
 Michael Arthur Green, britanski general
 Nicole Green, ameriška atletinja
 Pete Green, kanadski hokejski trener
 Thomas Daniel Green, kanadski amaterski hokejist, hokejski funkcionar, inženir in geodet
 Thomas Hill Green, angleški politični filozof in politik
 Tom Green, kanadski igralec, raper, scenarist in televizijski voditelj
 William Wyndham Green, britanski general
 William Green, britanski general